Jeziora w Polsce
 Sitno w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Sitno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie 
 Sitno w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno
 Sitno – nieoficjalna nazwa jeziora Sicieńskiego w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w mieście Wąbrzeźno

Zobacz też: Duże Sitno, Małe Sitno

 Miejscowości w Polsce 
 Sitno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Sitno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Sitno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Sitno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
 Sitno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno 
 Sitno – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Sitno – przystanek kolejowy w Sitnie, w województwie lubelskim
 Sitno – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki 
 Sitno – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno 
 Sitno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Sitno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Sitno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek 
 Sitno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice 
 Sitno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Sitno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz 
 Sitno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

 Na Białorusi
 Sitno – jezioro w obwodzie witebskim, przy granicy z Rosją
 Wielkie Sitno – wieś w obwodzie witebskim, rejon horodecki

 Miejscowości na Ukrainie
 Sitno – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim

 Miejscowości w Chorwacji
 Sitno – wieś w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Prgomet

 Inne
 Sitno – szczyt w Górach Szczawnickich na Słowacji
 Zamek Sitno – dawny zamek obronny na wschodnim zboczu góry Sitno w Górach Szczawnickich na Słowacji
 Sitno Wielkie – jezioro we wsi Sitno w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz